Summerhill Township, un township du comté de Cambria.
 Summerhill Township, un township du comté de Crawford.

Homonymie de townships